Nicolae Costin se referă la două persoane cu același nume:

 Nicolae Costin (1660-1712) - cronicar moldovean
 Nicolae Costin (1936-1995) - primar al municipiului Chișinău (1990-1994)